Колдвел () — поширене англомовне прізвище й топонім.

Прізвище 

 Гері Колдвелл — шотландський футболіст
 Гіларі Колдвелл — канадська плавчиня
 Джон Колдвелл Келхун — американський політик, віце-президент США у 1825—1832 роках
 Кімберлі Колдвелл — американська поп-рок-співачка, акторка й телеведуча
 Клайв Колдвелл — австралійський військовий льотчик
 Клайд Колдвелл — американський художник-ілюстратор
 Стівен Колдвелл — шотландський футболіст

Топонім

Колдвелл (округ) — округи в кількох штатах США
 Колдвелл — місто, штат Арканзас
 Колдвелл — місто, штат Айдахо
 Колдвелл — місто, штат Канзас
 Колдвелл — місто, штат Нью-Джерсі
 Колдвелл — місто, штат Техас
 Колдвелл — селище, штат Огайо

Інше 
 Замок Колдвелл — замок в Ірландії
 Каталог Колдвелла — астрономічний каталог, вперше опублікований 1995 року
 «Колдвелл» — тип ескадренних міноносців